Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule steht für:

 Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (Benrath)
 Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (Bochum)
 Annette-von-Droste-Hülshoff-Schule (Bottrop)
 Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (Dülmen)
 Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (Gelsenkirchen)
 Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium (Münster)
 Annette-von-Droste-Hülshoff-Grundschule (Münster-Nienberge)
 Droste-Hülshoff-Gymnasium Freiburg
 Droste-Hülshoff-Gymnasium (Meersburg)
 Droste-Hülshoff-Gymnasium (Rottweil)
 Droste-Hülshoff-Realschule in Dortmund
 Droste-Hülshoff-Schule (Berlin)
 Droste-Hülshoff-Schule (Friedrichshafen)